Тельєс () — іспаномовне прізвище.

Відомі носії:

 Дідріх Тельєс (1983) — нікарагуанський футболіст
 Ерік Тельєс (1989) — нікарагуанський футболіст
 Луїс Тельєс — мексиканський економіст
 Оскар Тельєс (1975) — іспанський футболіст